Alienates är ett släkte av insekter. Alienates ingår i familjen Enicocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Alienates